Trochopus är ett släkte av plattmaskar. Trochopus ingår i familjen Capsalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Trochopus